2-й чемпионат мира по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 10 по 27 ноября 2004 года в Таиланде. Это был последний раз, когда использовалось возрастное ограничение до 19 лет. Со следующего чемпионата оно увеличилось до 20 лет.

Стадионы

Участники

Составы

Групповой этап 
 Время — местное (UTC+7).

Группа A

Группа B

Группа C

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Личные призы

Ссылки 
 Чемпионат на сайте ФИФА 
 Технический отчёт ФИФА

Чемпионаты мира по футболу среди девушек до 20 лет
2004 год в женском футболе
2004 год в Таиланде
Ноябрь 2004 года
Чемпионаты мира в Таиланде
Чемпионаты мира в 2004 году
Международные соревнования по футболу в Таиланде